Michał Paprocki – kapitan Pułku 1 Jazdy Krakowskiej, kawaler Virtuti Militari
 Michał Paprocki (ur. 1897) – plutonowy Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari

Przypisy